Bigge (plaats), een plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Bigge (rivier), een rivier in de deelstaat Noordrijn-Westfalen